Exeretonevra är ett släkte av tvåvingar. Exeretonevra ingår i familjen vedflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedflugor
Exeretonevra